Войцех Миколай Заблоцкий (; ) — польский архитектор и фехтовальщик-саблист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1930 году в Варшаве. В 1952 году принял участие в Олимпийских играх в Хельсинки, где в составе польской сборной занял 5-е место. В 1953 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 1954 году окончил Архитектурный факультет Горно-металлургического института в Кракове, и в том же году завоевал серебряную медаль чемпионата мира. С 1955 года стал членом Союза польских архитекторов. В 1956 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Мельбурне. В 1957 и 1958 годах вновь становился бронзовым призёром чемпионатов мира, в 1959 году впервые стал чемпионом мира. В 1960 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Риме. В 1961 году завоевал золотую и бронзовую медали чемпионата мира, в 1962 и 1963 годах вновь становился чемпионом мира, в 1964 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.

В 1968 году Войцех Заблоцкий защитил докторскую диссертацию, а в 1980 году прошёл хабилитацию.

Семья 
Войцех Заблоцкий женат на актрисе Алине Яновской. Их сын Михал стал телесценаристом.

Избранная библиография 
 Z workiem szermierczym po świecie (1962)
 Podróże z szablą (1965)
 Piórkiem i szablą (1982)
 Architektura dla potrzeb czynnej rekreacji w aglomeracjach miejskich (1968)
 Cięcia prawdziwą szablą (1989)
 Polskie sztuki walki. Miecz oburęczny i szabla husarska (2001)
 Walczę więc jestem (2006)
 Architektura (2007)
 Szable świata (2011)

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по фехтованию